Сан-Паулу (, «святий Павло») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Паулу — місто.
 Сан-Паулу (штат)
 Сан-Паулу (мікрорегіон)

Сан-Паулу (Лісабон) — парафія.
 Сан-Паулу-де-Фрадеш — парафія.

Інше 
 Сан-Паулу (футбольний клуб)  — бразильський авіаносець.
 NAe São Paulo (A-12) — бразильський авіаносець.

Посилання